Il bandito e il campione – album di Francesco De Gregori del 1993
 Il campione e il bandito – romanzo di Marco Ventura del 2006
 La leggenda del bandito e del campione – miniserie televisiva italiana del 2010